Акасака — топоним в Японии:

 Акасака — один из кварталов Токио, расположенный в специальном районе Минато.
 Акасака — железнодорожная станция на линии Тиёда, расположенная в специальном районе Минато, Токио.
 Акасака-Мицукэ — станция метрополитена на линиях Маруноути и Гиндза, расположенная в специальном районе Минато, Токио.
 Замок Акасака — японский замок на территории села Тихая-Акасака в префектуре Осака.